

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe

 Bagniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Pruszcz
 Bagniewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Bagniewo – część wsi Szarłata w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo